Змагання в парному розряді проходили в рамках тенісного турніру WTA 2-ї категорії Bausch & Lomb Championships 1999, який відбувся на зелених ґрунтових кортах у Амелія-Айленд (Флорида, США). Сандра Качіч і Марі П'єрс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ліза Реймонд і Ренне Стаббс. 

Кончіта Мартінес і Патрісія Тарабіні виграли титул, перемігши у фіналі Реймонд і Стаббс з рахунком 7–5, 0–6, 6–4.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Amelia Island Championships
Тур WTA 1999